Liebenthal peut faire référence à :
 , philosophe et sinologue allemand ;
 Liebenthal, municipalité du Kansas aux États-Unis.

Liebenthal est également le nom allemand de plusieurs villes et villages d'Europe centrale :
 Lubomierz (Pologne) ;
 Libňatov (République tchèque) ;
 Liptaň (République tchèque) ;
 Dolní Dobrouč (République tchèque).